Диасамидзе:

 Диасамидзе — грузинский княжеский род, происходящий из Кахети.
 Диасамидзе, Михаил Степанович (1913—1992) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза.